|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Werne

Weblinks 

 Denkmalliste der Stadt Werne (PDF)

Werne
!